Baderer ist der Ortsname von

 Baderer (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Baderer (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern